«Иммигранты» — американо-венгерский комедийный мультипликационный фильм 2008 года.
 Иммиграция населения